Vertrauensperson steht für:
 eine Person, die einer staatlichen Stelle heimlich Informationen gibt, siehe V-Mann
 eine (Interessen-)Vertretung der Soldaten der Bundeswehr, siehe Vertrauensperson (Bundeswehr)
 eine Person, die für eine Gewerkschaft ehrenamtlich tätig ist, siehe Vertrauensperson (Gewerkschaft)
 eine Vertrauensperson schwerbehinderter Menschen, siehe Schwerbehindertenvertretung
 eine Person nach dem deutschen Bundestagswahlrecht

Siehe auch:

 Bezugsperson
 Mentoring